Il doppio maschile del torneo di tennis Singapore Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Jason Stoltenberg che hanno battuto in finale Brad Drewett e Todd Woodbridge 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Kelly Jones /  Patrick McEnroe (semifinali)

 Mark Kratzmann /  Jason Stoltenberg (campioni)
 Kelly Evernden /  Joey Rive (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Singapore Open 1990